Транспози́ция (от ср.-век. лат. transpositio — перестановка) — переход слова из одной части речи в другую или использование одной языковой формы в функции другой.

Виды транспозиции 
В современном русском языке существует 12 видов транспозиции:
 субстантивация,
 адъективация,
 прономинализация,
 нумерализация,
 адвербиализация,
 вербализация (оглаголивание),
 модализация,
 предикативация,
 партикуляция,
 конъюнкционализация,
 препозиционализация,
 интеръективация.

Научные исследования 
На важность изучения переходных явлениях в русском языке одним из первых обратил внимание Л. В. Щерба. Он писал: 

Проблема переходности в области частей речи впервые была поставлена А. С. Бедняковым в статье «Явления переходности в грамматических категориях в современном русском языке» (1941). Большой вклад в изучение этих явлений внесли работы В.В. Виноградова, В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, А.Я. Баудера, В.Н. Мигирина и др.

Теоретические положения 
В современной лингвистике выделяют два качественно различных вида «переходных явлений»: трансформацию (образования диахронного плана) и контаминацию/конверсию (образования синхронного плана). При диахронной переходности одно явление нередко исчезает, преобразуется в другое (например, один, два, три, четыре – бывшие прилагательные). Однако некоторые исследователи считают, что  в таких случаях говорить о переходности нет оснований – вероятно, потому, что она не ощущается современными носителями языка. При синхронной переходности в языке сосуществуют и исходное, и производное, а также явления синкретичного характера.

Литература 
 Современный русский язык: Система основных понятий: Учебное пособие. Селезнева Л.Б., Пережогина Т.А., Шацкая М.Ф. // 5-85534-231-X  (Часть I. стр. 141)

Ссылки

См. также 
 Конверсия (лингвистика)

Примечания 

Морфология (лингвистика)
Словообразование
Части речи